Hochstraßen ist der Name folgender Orte:

 Hochstraßen (Nümbrecht), Ortsteil von Nümbrecht im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hochstraßen (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan ob Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Siehe auch:
 Hochstraße